Музей Фаберже:
 Музей Фаберже в Баден-Бадене
 Музей Фаберже в Санкт-Петербурге

См. также 
 Фаберже